Qoroq kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qoroq (ort i Kurdistan), 
 Qoroq (ort i Khorasan), 

Robotskapade Iranförgreningar